Komnénosz Anna (1083–1153), bizánci trónkövetelő, történetíró, I. Alexiosz bizánci császár lánya
Komnénosz Anna  (1312 körül–1342), I. Anna néven trapezunti császárnő, II. Alexiosz trapezunti császár lánya
Komnénosz Anna (1357–1406 után) grúz királyné, III. Alexiosz trapezunti császár lánya